Hölzel steht für:

 Verlag Ed. Hölzel, österreichischer kartografischer Verlag

Hölzel ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Hölzel von Sternstein († 1651), Kupferstecher, Kartograf und Künstler in Tübingen
 Adolf Hölzel (1853–1934), deutscher Maler
 Camillo Hölzel (1908–1974), deutscher Antifaschist, KPD-Mitglied
 Christiane Hölzel (* 1981), deutsche Ruderin
 Christin Hölzel (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Christina Hölzel (* 1974), deutsche Tierärztin und Hochschullehrerin
 Christoph Hölzel (1936–2015), deutscher Beamter, zuletzt Ministerialdirigent im Bayerischen Sozialministerium
 Eduard Hölzel (1817–1885), Buchhändler und Verleger
 Emil Hölzel (1894–1973), österreichischer Entomologe
 Gustav Hölzel (1813–1883), österreichischer Sänger
 Henriette Hölzel (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Herbert Hölzel (1925–2008), österreichischer Entomologe
 Hieronymus Hölzel († nach 1527), Nürnberger Buchdrucker und Verleger, siehe Hieronymus Höltzel
 Johann Hölzel (1957–1998), österreichischer Popmusiker, siehe Falco
 Max Hölzel (1906–1941), deutscher Politiker (NSDAP)
 Norbert Hölzel (* 1963), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Peter Hölzel (1939–1990), deutscher Schauspieler
 Richard Hölzel (1883–1934), österreichischer Revierinspektor der Gendarmerie und Opfer des Nationalsozialismus
 Rico Hölzel (* 1991), deutscher E-Sportler

Siehe auch:
 Höltzel
 Hölzl
 Hölzle